Chavée ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Chavée (1906–1969), belgischer Dichter französischer Sprache
 Joseph Chavée (1884–1957), belgischer Autorennfahrer